Seeleinsgraben ist ein Gewässername:

 Seeleinsgraben (Gießgraben), rechter Zufluss des dort am Unterlauf Rehberggraben genannten Gießgrabens (zur Bibart) bei Altenspeckheim, Markt Bibart, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Seeleinsgraben, Oberlaufname des Lohgrundbachs (von links zum Harbach, zur Steinach, zur Tauber) bei Großharbach, Gemeinde Adelshofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Seeleinsgraben (Main), rechter Zufluss des Mains gegenüber Hochstadt am Main, Landkreis Lichtenfels, Bayern; durchfließt den Hochstadter See
 Seeleinsgraben (Wallmersbach), linker Zufluss des Wallmersbachs (zur Steinach zur Tauber) bei Hohlach, Gemeinde Simmershofen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Seegraben